Borlasia kurtzii är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Girard 1853. Borlasia kurtzii ingår i släktet Borlasia, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
kurtzii